Philipp Buttmann ist der Name folgender Personen:

* Philipp Buttmann (Pädagoge) (1764–1829), deutscher Pädagoge und Altphilologe
 Philipp Buttmann (Theologe) (1809–1901), deutscher Theologe